До́ннер — прізвище.

 Андерс Северин Доннер (1854—1938) — фінський астроном;
 Георг Доннер (1693—1741) — австрійський скульптор доби бароко;
 Єрн Доннер (1933) — шведський і фінський режисер, сценарист, продюсер, письменник, кінокритик, актор;
 Кай Доннер (1888—1935) — фінський лінгвіст, етнограф і політик;
 Отто Доннер (1835—1909) — фінський лінгвіст, фіно-угрознавець і політик;
 Річард Доннер (1920) — американський режисер, продюсер;
 Ян Гейн Доннер (1927—1988) — нідерландський шахіст.